El término LOD puede referirse a:

 Nivel de detalle (LOD), del inglés level of detail o LOD, implica disminuir la complejidad de una representación de un modelo 3D de acuerdo a distintas métricas.
 LOD, grupo musical de hip hop.
 LOD score, log of odds score, hace referencia a un test estadístico que se utiliza para análisis de ligamiento en genética de poblaciones.
 Linking Open Data, un proyecto de comunidad para la inter-conexión de datos abiertos.
 Luis Ortiz (LOD), músico de minimal.